Těšín může být:
Český Těšín – slezské město v České republice v okrese Karviná
Těšín – slezské město v Polsku v okrese Cieszyn
celek zahrnující obojí výše uvedené, existující jako dvojměstí svého druhu po rozdělení původního historického sídla 
 Těšín (Hrdějovice) – poutní místo a místní část obce Hrdějovice u Českých Budějovic
 Těšín (les) – les mezi obcemi Olešná a Kařízek na pomezí okresů Beroun a Rokycany
 Těšín (rybník) – rybník u vsi Brandlín v okrese Tábor
 Těšín (Železnice) – část města Železnice v okrese Jičín

Externí odkazy